Piojo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Piojó (ort), Atlántico, 
 Piojó (kommun), Atlántico, 

Robotskapade Colombiaförgreningar